Сан Хосе ла Реформа има више значења:

 Сан Хосе ла Реформа (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ла Реформа (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику